Gmina Bolesław bezeichnet zwei Gemeinden in Polen:
 Gmina Bolesław (Powiat Dąbrowski), eine Landgemeinde im Powiat Dąbrowski der Woiwodschaft Kleinpolen
 Gmina Bolesław (Powiat Olkuski), eine Landgemeinde im Powiat Olkuski der Woiwodschaft Kleinpolen